Ткуарча́л
 Ткуарчал — город в Абхазии
 Ткуарчал — село в Абхазии
 Ткуарчал — станция Абхазской железной дороги